Sinus (lat. ‚Bucht‘, ‚Meerbusen‘; Plural lat. Sinūs, Plural deutsch Sinusse) steht für:

 eine mathematische Funktion, siehe Sinus und Kosinus
 Ausbuchtungen der Maria des Erdmondes, siehe Mare (Mond)
 Institut, das sozialwissenschaftliche Milieu-Analysen erstellt, siehe Sinus-Institut
 einen deutschen Fahrradhersteller, siehe Winora
 ein Ultraleichtflugzeug, siehe Pipistrel Sinus
 Sinus (Telefonbaureihe), eine Telefonbaureihe der Deutschen Telekom
 SINUS (Bildung), eine Weiterbildungsinitiative

Sinus als Teil anatomischer Bezeichnungen von Gefäßen, Hohlräumen und Einbuchtungen:

 Sinus caroticus, auch Karotissinus oder Bulbus caroticus, Erweiterung am Anfang der inneren Kopfschlagader
 Koronarvenensinus, Mündung der drei großen Herzvenen in den rechten Vorhof 
 Sinus venosus
 Sinus venosus Cruveilhieri, oberer Abschnitt der Anlage des Sinus venarum cavarum, Einmündungsgebiet der Hohlvenen in den rechten Vorhof des Herzens, siehe Sinusknoten
 Sinus venosus, in der Milz mit Blut gefüllte Räume in der roten Milzpulpa
 Sinus venosus sclerae, auch Plexus venosus sclerae, der Schlemm-Kanal mit Einfluss auf den Augeninnendruck
 Sinus durae matris, große venöse Blutleiter der harten Hirnhaut 
 Sinus cavernosus, zählt zu den Sinus durae matris

 Sinus paranasales, die Nasennebenhöhlen
 Sinus ethmoidales, siehe Siebbein 
 Sinus frontalis, Stirnhöhle
 Sinus lacrimalis, Tränenbeinhöhle 
 Sinus maxillaris, Kieferhöhle 
 Sinus palatinus, Gaumenhöhle
 Sinus sphenoidalis, Keilbeinhöhle 

 Sinus cervicalis, spaltförmiger Raum mit einer gemeinsamen Öffnung der Schlundfurchen nach außen
 Sinus urogenitalis, embryologische Vorläuferstruktur verschiedener Harn- und Geschlechtsorgane

 Sinus inguinalis, eine an der Basis des Euters bzw. des Hodensackes gelegene Hautdrüse bei Ziegenartigen, siehe Inguinaltasche 
 Sinus interdigitalis, eine Drüse oberhalb des Zwischenklauenspalts bei verschiedenen Wiederkäuern, siehe Zwischenklauensäckchen
 Sinus paranalis, eine Sonderform der Analdrüsen bei allen Raubtieren mit Ausnahme der Bären, siehe Analbeutel
 Sinus pilonidalis, eine Steißbeinfistel

Siehe auch:
 Sinusspannung, eine in Form eines Sinus oder Kosinus schwingende elektrische Spannung
 Sinuosität, ein Maß für das Mäandrieren eines Flusses
 Sinuston, eine Schallwelle in Form eines Sinus